

Горохівка — селище, Миколаївська область, Миколаївський район
 Горохівка — село, Харківська область, Лозівський район
 Горохівка — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці

Інше 
 Горохівка — назва горохового супу